Grafo, del griego grafos (dibujo, imagen, escritura), hace referencia a varios artículos:

 Cualquier manifestación de lo gráfico.

Matemáticas
 Grafo
 Teoría de grafos
 Gráfica de una función f : X → Y

Computación
 Grafo (estructura de datos), tipo abstracto de datos que representa relaciones o conexiones.
 Grafo (software), aplicación de software para plotting matemático.

Náutica
 HMS Graph (P715), submarino británico.